Валерий Витальевич Лиходей (23 октября 1986, Ростов-на-Дону, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Ранние годы 
Начинал карьеру игрока в молодёжной команде «Химки», затем перешёл в «ЦСКА», с которым принимал участие в Суперлиге А, Кубке России и ДЮБЛ. Чемпион ДЮБЛ в составе «армейцев» 2003/04 годов.

Карьера 
С 2007 по 2009 год выступал за молодёжный состав подмосковного «Триумфа», с 2008 года также привлекался к матчам основы этой команды. В 2011-12 годах выступал за «Спартак» (Санкт-Петербург). С 2012 по 2014 годы игрок баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». С 2014 года выступает за казанский баскетбольный клуб «УНИКС». В июне 2015 года Лиходей продлил контракт с клубом на год.

Личная жизнь 
2 июля 2016 года в Краснодаре Валерий Лиходей женился на экс-капитане группы поддержки «Локомотив-Кубань» Оксане Довганюк.

Достижения 
 Чемпион ДЮБЛ: 2003/04
 Победитель молодёжной Евролиги: 2004
 Лучший бомбардир молодёжного чемпионата Европы: 2005
 Обладатель Кубка вызова ФИБА: 2006/07
 Серебряный призёр Универсиады: 2009
 Обладатель Кубка Европы : 2012/13

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте sports.ru
 Профиль игрока на сайте БК «Спартак» (Санкт-Петербург)
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА

Баскетболисты России
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Химки-Подмосковье»
Игроки БК «Нявежис»
Игроки БК «Орландина»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Легия»
Игроки БК «Уфимец»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Астана»